Meschdulessje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Meschdulessje (Kaliningrad, Osjorsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (bis 1946 Alt Thalau, Kreis Darkehmen (Angerapp), Ostpreußen)
 Meschdulessje (Kaliningrad, Polessk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk (bis 1946 Kukers, Jodeiken und Knäblacken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Meschdulessje (Orenburg), in der Oblast Orenburg